

Geografia 
 Antartide
Ghiacciaio Jennings – ghiacciaio situato sulla costa della Principessa Ragnhild
Jennings Peak – picco del Dunedin Range, nei Monti dell'Ammiragliato

 Antigua e Barbuda
Jennings – città dell'isola di Antigua

 Stati Uniti d'America
Jennings – città della Contea di Hamilton, Florida
Jennings – città della Contea di Decatur, Kansas
Jennings – capoluogo della Parrocchia di Jefferson Davis, Louisiana
Jennings – città della Contea di St. Louis, Missouri
Jennings – città della Contea di Pawnee, Oklahoma

Persone 

Charles Édouard Jennings de Kilmaine – generale irlandese naturalizzato francese
Garth Jennings – regista britannico
Greg Jennings – ex giocatore di football americano statunitense
Sarah Jennings, meglio nota come Sarah Churchill, duchessa di Marlborough – nobile inglese, amica della regina Anna Stuart
Shyla Jennings – attrice pornografica statunitense
Susan Jennings – ex schermitrice e maestra di scherma statunitense

Altro
20555 Jennings – asteroide della fascia principale
Elizabeth Jennings – personaggio della serie televisiva statunitense del 2013 The Americans
Jennings – serie di romanzi di Anthony Buckeridge